Anna Maria Niemeyer
 Oscar Niemeyer
 Peter Niemeyer (1983, Hörstel, Rin del Nord-Westfàlia), futbolista alemany